Monteagudo de las Salinas kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Monteagudo de las Salinas (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 
 Monteagudo de las Salinas (kommun), Kastilien-La Mancha, Provincia de Cuenca, 

Robotskapade Spanienförgreningar